Unter dem Überbegriff IPC-Weltmeisterschaften werden diverse auf globaler Ebene ausgetragene sportliche Wettkämpfe für – zumeist körperlich – behinderte Athleten zusammengefasst. Getragen und organisiert werden die Turniere vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC). Im Einzelnen handelt es sich um:
 Alpine Skiweltmeisterschaften der Behinderten
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Behinderten
 Nordische Skiweltmeisterschaften der Behinderten
 Weltmeisterschaft im Sledge-Eishockey
 Weltmeisterschaften der Behinderten im Gewichtheben
 Weltmeisterschaft der Behinderten im Sportschießen
 Schwimmweltmeisterschaften der Behinderten
 Rollstuhltanzweltmeisterschaft
In der Hierarchie unmittelbar nach den Paralympischen Spielen eingeordnet, zählen die IPC-Weltmeisterschaften zu den wichtigsten und renommiertesten Wettbewerben des Behindertensports.

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz des Internationalen Paralympischen Komitees

Behindertensportveranstaltung
Weltmeisterschaft